Hans Hinrichsen ist der Name folgender Personen:

* Hans Joachim Hinrichsen (1909–1940), deutscher Jurist und Musikverleger
 Hans-Joachim Hinrichsen (* 1952), deutscher Musikwissenschaftler